Dominique Dropsy (1951-2015), footballeur français ;
 Georges-Louis Dropsy (1898-1951), abbé, savant et résistant belge ;
 Henri Dropsy (1885-1969), sculpteur et graveur en médailles français ;
 Lucien-Émile Dropsy (1886-1915), sculpteur et graveur en médailles français, frère du précédent. 

 Dropsy est également le nom d'un jeu vidéo commercialisé en 2015.

Homonymie
Patronyme français